Az osztrák férfi vízilabda-válogatott Ausztria nemzeti csapata, amelyet az Osztrák Úszó-szövetség (németül: Österreichischer Schwimmverband) irányít.

Nem tartoznak a világ legerősebb vízilabda nemzetei közé, legjobb eredményük egy bronzérem az 1931-es Európa-bajnokságról és egy 4. hely az 1912. évi stockholmi nyári olimpiai játékokról.

Eredmények

Olimpiai játékok

Európa-bajnokság

Külső hivatkozások 
 Az osztrák Úszó-szövetség honlapja

Vízilabda-válogatottak
Ausztria sportélete